Никола́й Васи́льевич Кузьми́н:
 Кузьмин, Николай Васильевич — кавалер ордена св. Георгия (1827).
 Кузьмин, Николай Васильевич (1890—1987) — советский художник-график, иллюстратор, член-корреспондент Академии художеств СССР.
 Кузьмин, Николай Васильевич (род. 1938) — художник русского происхождения, живописец.
 Кузьмин, Николай Васильевич (1913—2002) — советский актёр, народный артист РСФСР.
 Кузьмин, Николай Васильевич (1899—1937) — новомученик.